Trompetenblume ist eine nicht eindeutige, deutsche Bezeichnung für mehrere verschiedene Pflanzengattungen oder -arten. Am häufigsten wird die Bezeichnung verwendet bei:

Trompetenblumen (Campsis), einer Gattung in der Familie der Trompetenbaumgewächse (Bignoniaceae).

Zuweilen verwendet wird der Name aber auch bei:

Engelstrompeten (Brugmansia), einer Gattung in der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae),
Salpiglossis sinuata, einer Art in der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae),

weiterhin bei folgenden Arten: 

Nepal-Trompetenblume (Beaumontia grandiflora), einer Art in der Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae),
Gelbe Trompetenblume (Tecoma stans), einer Art in der Familie der Trompetenbaumgewächse (Bignoniaceae).